Гайдос - фамилия:

 Гайдос, Мелани (род. 1990) — американская модель с заболеванием эктодермальная дисплазия.
 Гайдос, Стивен — американский сценарист, автор песен и журналист.

См. также 
 Гайдош